Marca da Áustria — marca do Sacro Império Romano Germânico, também chamada Marca Oriental
 Marca Oriental Saxã — marca do Sacro Império Romano Germânico
 Marca Oriental (nazismo) — subdivisão da Alemanha Nazista